La detentrice del titolo era Serena Williams e lo ha confermato battendo in finale Simona Halep per 6-3, 7-65.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Serena Williams (Campionessa)
  Marija Šarapova (ritirata)
  Simona Halep (finale)
  Petra Kvitová (secondo turno)
  Caroline Wozniacki (secondo turno)
  Ana Ivanović (quarti di finale)
  Lucie Šafářová (quarti di finale)
  Karolína Plíšková (terzo turno)

  Garbiñe Muguruza (primo turno)
  Carla Suárez Navarro (primo turno)
  Angelique Kerber (primo turno)
  Timea Bacsinszky (primo turno)
  Agnieszka Radwańska (primo turno)
  Elina Svitolina (semifinale)
  Andrea Petković (terzo turno)
  Sara Errani (primo turno)

Wildcard 

  Alison Riske (primo turno)
  Coco Vandeweghe (secondo turno)

  Daniela Hantuchová  (primo turno)

Qualificate 

  Tímea Babos (secondo turno)
  Anna Karolína Schmiedlová (quarti di finale)
  Ana Konjuh (primo turno)
  Julia Görges (primo turno)
  Kateryna Bondarenko (primo turno)
  Casey Dellacqua (primo turno)

  Julija Putinceva (primo turno)
  Lauren Davis (primo turno)
  Jaroslava Švedova (secondo turno)
  Lucie Hradecká (primo turno)
  Christina McHale (primo turno)
  Mona Barthel (secondo turno)

Lucky Loser 

  Mirjana Lučić-Baroni (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Western & Southern Open 2015
WTA Tour 2015